Croche peut faire référence à :
 une croche est une figure de note ;
 la croche, un art martial originaire de l'île de La Réunion.

Toponymes

Rivière Croche, un affluent de la rivière Saint-Maurice, coulant dans Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), dans la MRC Le Domaine-du-Roy, dans Saguenay–Lac-Saint-Jean et dans La Tuque, en Haute-Mauricie, au Québec, au Canada.
Petite rivière Croche, un affluent de la rivière Croche, coulant dans le territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan (MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay-Lac-Saint-Jean) et dans La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.
Petite rivière Croche Nord, un affluent de la Petite rivière Croche, coulant dans le territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan (MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay-Lac-Saint-Jean) et dans La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.
Lac-Croche, territoire non-organisé dans la MRC de La Jacques-Cartier, région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec, Canada.
Lac Croche (Saint-Donat), Saint-Donat, Matawinie, Lanaudière, au Québec, Canada.
Lac Croche (Sainte-Thècle), situé dans la MRC de Mékinac, en Mauricie, au Québec, Canada.